Die Liste der Städte in Äthiopien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des ostafrikanischen Staates Äthiopien.

Im Jahr 2011 gab es 973 Städte.

Die Tabelle enthält die Städte mit mehr als 40.000 Einwohnern (nach der Projektion für das Jahr 2016 aufgrund der Ergebnisse der Volkszählung von 2007), die Ergebnisse der Volkszählungen vom 9. Mai 1984, 11. Oktober 1994, 28. Mai 2007 sowie eine Schätzung der Zentralen Statistikagentur für das Jahr 2016. Aufgeführt ist auch die Verwaltungseinheit (Region, ggf. Zone und Woreda), zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Addis Abeba sowie die Stadt Dire Dawa sind selbständig und gehören keinem Bundesstaat an.

Eine Stadt setzt sich aus einem oder mehreren Kebeles zusammen. Laut Census 2007 bestand damals beispielsweise die Addis Abeba City Administration aus 99 Kebeles (verteilt auf 10 Sub-Cities), die Dire Dawa City Administration aus 42 Kebeles (32 davon ländlich), Harar in der Region Harar aus 19 Kebeles und Adama in der Region Oromia aus 14 Kebeles.

Die Einwohnerzahlen aller Städte beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel und entstammen den offiziellen Zählungen und Schätzungen. Mit Vorortgürtel können die Städte sehr viel mehr Einwohner haben als hier angegeben. Zusammen mit dem Vorortgürtel könnte die Stadt Addis Abeba im Jahr 2016 geschätzt 4,5–5,0 Millionen Einwohner gehabt haben. Die nächste Volkszählung ist im Verlauf des Jahres 2018 angesetzt, dann wird mehr Klarheit herrschen und die von Quelle zu Quelle sehr unterschiedlichen Zahlen und Schätzungen werden auf eine gemeinsame Basis reduziert werden können.

Quelle: Zentrale Statistikagentur Äthiopiens
Die kursiv geschriebenen Städte hatten 2007 keine eigene, städtische Woreda (Kreis), sondern gehörten einer Woreda an, zu der auch andere Siedlungen gehörten. Während in den veröffentlichten Daten zur Volkszählung 2007 die Bevölkerungszahl für jede einzelne städtische Siedlung aufgeführt wird, ist dies bei der Projektion für das Jahr 2016 nicht der Fall. Dort wird nur die städtische Bevölkerung für jede Woreda angegeben. Die Zahlen für 2016 sind für diese Orte auf folgende Weise errechnet: Der prozentuale Anteil einer Stadt an der städtischen Bevölkerung im Jahr 2007 wird zur Projektion der städtischen Bevölkerung in dieser Woreda für das Jahr 2016 ins Verhältnis gesetzt (Beispiel: Mota hatte 2007 26.177 Einwohner, 85,56 % der städtischen Bevölkerung der Hulet Ej Enese Woreda (30.594)). Nach der Projektion der Statistikagentur lebten 2016 in dieser Woreda 50.634 Menschen in städtischen Siedlungen, 85,56 % dieser Zahl entspricht 43.222 errechneten Einwohnern für Mota.

Mit Vorortgürtel (Metropolregion oder (en) metro area) wären die Zahlen in der Tabelle deutlich größer. Außerhalb des deutschsprachigen Bereichs gibt man für die Einwohnerzahl einer größeren Stadt manchmal auch einfach die Einwohnerzahl der Metropolregion an, was dann je nach Quelle zu stark unterschiedlichen Zahlen führt, ohne dass man weiß, woher die Diskrepanzen kommen. Im Falle Äthiopiens ist dann auch noch zwischen der eigentlichen Stadt und der Region zu unterscheiden. Oftmals hat der Woreda, in dem die Stadt liegt, denselben Namen wie die eigentliche Stadt.

Addis Ababa ist längst mit dem eigenen Speckgürtel zusammengewachsen und hat die Städte und Ortschaften darin geschluckt. Vom Rand der Metropole Addis Ababa bis ins Zentrum sind es schnell 20 Kilometer. Der Bole International Airport von Addis Ababa ist sechs Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und wurde Anfang der 1960er Jahre außerhalb der Stadt angelegt. Inzwischen befindet er sich fast im Stadtzentrum. Während die Stadt wuchs, wuchsen aber die Stadtgrenzen nicht immer mit. Daher wurde eine spezielle Zone außerhalb von Addis Ababa angelegt, die auch die zusammengewachsenen Stadtteile umfasst: die Oromia special zone surrounding Finfinne. (Finfinne ist die Bezeichnung der Stadt Addis Ababa durch die Ethnie der Oromo, auf deren Gebiet Oromia Addis Ababa liegt.) Diese Spezielle Zone von Oromia rund um Finfinne hat unter Zugrundelegung der Schätzung für 2016 eine Einwohnerzahl von etwa 910.000 Personen.

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Äthiopiens
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Zentrale Statistikagentur Äthiopiens (englisch)
 Einwohnerzahlen der Städte Äthiopiens. City Population

Einzelnachweise 

 
Athiopien